Hey Baby – singolo dei No Doubt del 2001
 Hey Baby – singolo di Sean Paul del 2014
 Hey Baby! – album di Chuck Mangione (a nome The Jazz Brothers Featuring Gap and Chuck Mangione) del 1961
 Hey Baby (Jump Off) –  singolo di Bow Wow e Omarion del 2007
 Hey Baby (Drop It to the Floor) – singolo di Pitbull featuring T-Pain del 2010
 Hey! Baby (conosciuta anche come Hey Baby o Hey Baby (Uhh, Ahh)) – canzone scritta da Bruce Channel e Margaret Cobb nel 1961 e interpretata da numerosi artisti